Xijiao ist:

 die Großgemeinde Xijiao (西郊镇) der Stadt Gaoyou in der chinesischen Provinz Jiangsu, siehe Xijiao (Gaoyou)
 die Gemeinde Xijiao (西郊乡) im Stadtbezirk Jiguan in der chinesischen Provinz Heilongjiang, siehe Xijiao (Jiguan)
 die Gemeinde Xijiao (西郊乡) der Stadt Xichang in der chinesischen Provinz Sichuan, siehe Xijiao (Xichang)
 die Gemeinde Xijiao (西郊乡) im Stadtbezirk Yindu in der chinesischen Provinz Henan, siehe Xijiao (Yindu)
 das Straßenviertel Xijiao (西郊街道) im Stadtbezirk Changjiang in der chinesischen Provinz Jiangxi, siehe Xijiao (Changjiang)
 das Straßenviertel Xijiao (西郊街道) im Stadtbezirk Cuiping in der chinesischen Provinz Sichuan, siehe Xijiao (Cuiping)
 das Straßenviertel Xijiao (西郊街道) im Stadtbezirk Kongtong in der chinesischen Provinz Gansu, siehe Xijiao (Kongtong)
 das Straßenviertel Xijiao (西郊街道) im Stadtbezirk Meijiang in der chinesischen Provinz Guangdong, siehe Xijiao (Meijiang)
 das Straßenviertel Xijiao (西郊街道) im Stadtbezirk Taobeiin der chinesischen Provinz Jilin, siehe Xijiao (Taobei)
 das Dorf Xijiao (西礁村) der Gemeinde Dalian in der chinesischen Provinz Fujian, siehe Xijiao (Dalian)